Мориц Богданович Вебель () — художник и академик архитектуры Императорской Академии художеств. Архитектор Тургайского областного правления. Надворный советник.

Биография 
Родился в 1821 году. Вольноприходящий обучающийся Императорской Академии художеств (1839–1850). В 1848 году получил звание художника портретной живописи, в 1850 — звание архитектора.

В 1848 году Вебель в качестве художника сопровождал экспедицию археолога А. С. Уварова на побережье Чёрного моря с целью изучения классических памятников, по результатам которой была издана книга с иллюстрациями.

Писал портреты: например, «Портрет ученика Грейма» (1848). В 1850—1860-е года строил в Петербурге особняки, доходные дома, дачи на Аптекарском острове.

В 1854 году получил звание «назначенного в академики», в 1859 — звание академика Академии художеств.

В 1870 году назначен архитектором Тургайского областного правления. Скончался  года.

Проекты и постройки

Санкт-Петербург 
 Доходный дом М. П. Кудрявцевой. Дмитровский переулок, 3 (1851, надстроен).
 Доходный дом Якоби. Улица Декабристов, 5 (1852, совместно с Г. М. Барчем).
 Особняк Х. Берхмана. Переулок Пирогова, 4 (1852, перестроен).
 Доходный дом. Поварской переулок, 8 (1858, перестроен).

Примечания

Литература

Ссылки